Miejscowości w USA:
 Rockfish – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hoke
Gminy w USA:
 Rockfish (ang. Rockfish Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland
 Rockfish (ang. Rockfish Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin